Molekulska formula -{C18H22N2}- se može odnositi na:

 Ciklizin
 Desipramin
 Mezepin
 Dibenzilpiperazin